ban – jednostka informacji
 ban – dawna drobna moneta turecka (nazywana również szelągiem). Obecnie drobna moneta rumuńska i mołdawska, równa 1/100 lei
 ban – blokada użytkownika w informatyce
 ban – tytuł władcy
 BAN – Bułgarska Akademia Nauk – państwowa autonomiczna organizacja uczonych w Bułgarii
 BAN – Business Angels Network – sieć aniołów biznesu
 Shigeru Ban – japoński architekt
 Ban Ki-moon – sekretarz generalny ONZ